

Persone 
 Nadech Kugimiya – attore, modello e cantante thailandese con origini austriache
 Rie Kugimiya – doppiatrice e cantante giapponese

Personaggi 
 Madoka Kugimiya – personaggio della serie Negima